peut faire référence à :

 One More Chance, film américain réalisé par Mack Sennett et sorti en 1931,
 , film américain réalisé par Sam Firstenberg
 One More Chance, une chanson des Jackson Five (1970),
 One More Chance, une chanson de Fairport Convention (1975),
 One More Chance, une chanson des Jacksons (1984),
 One More Chance, une chanson des Pet Shop Boys (1984),
 One More Chance, une chanson de The Notorious B.I.G. (1995),
 One More Chance, une chanson de Madonna (1996),
 One More Chance, une chanson d'Anastacia (2000),
 One More Chance : une chanson de Michael Jackson (2003),
 One More Chance, une chanson de Yummy Bingham (2006),
 One More Chance, une chanson de Saliva (2007),
 One More Chance, une chanson de will.i.am (2007),
 One More Chance, une chanson de Bloc Party (2009).

Homonymie